Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2006 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Amélie Mauresmo je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-team01= V Williams
| RD1-seed01=10
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=0
| RD1-score01-3=7
| RD1-team02= T Pironkova
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=9
| RD1-team03= K Wörle
| RD1-seed03=Q
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=0
| RD1-team04= L Granville
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-team05= L Domínguez Lino
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=61
| RD1-score05-3= 
| RD1-team06= V Ruano Pascual
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3= 
| RD1-team07= L Raymond
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3= 
| RD1-team08= J Lihovceva
| RD1-seed08=18
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3= 
| RD1-team09= A Sugijama
| RD1-seed09=26
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-team10=

3. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-team07= L Pous Tió
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-team08= A-L Grönefeld
| RD1-seed08=22
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-team09= M Bartoli
| RD1-seed09=27
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-team10= A Frazier
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-team11= R Vinci
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-team12= M Shaughnessy
| RD1-seed12= 
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-team13= M Yuan
| RD1-seed13=Q
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-team14= M Czink
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-team15= Y-j Cho
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16= K Clijsters
| RD1-seed16=2
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-team01= F Schiavone
| RD2-seed01=15
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6
| RD2-team02= C Castaño
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3
| RD2-team03=

Viri 
 

Ženske posamično
2006